Spandau je gradska četvrt grada Berlina.

Izvorno ju je osnovalo slavensko pleme Haveljani pokraj rijeke Havele oko 750. godine.

Ono je tada bilo najbliže današnjem Berlinu, i zvalo se Spandow (danas je to Spandau).

Zemljopis Njemačke
Berlin